Az 1999–2000-es német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 37. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1999. augusztus 13-án kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 2000. május 20-án rendezték. A címvédő a Bayern München volt.

Változások a előző idényhez képest

Kiesett csapatok 
A következő csapatok estek ki az előző idényben:
 1. FC Nürnberg
 VfL Bochum
 Borussia Mönchengladbach

Feljutott csapatok 
A következő csapatok kerültek fel a Bundesliga 2-ből az előző idény végén:
 Arminia Bielefeld (aranyérmes)
 SpVgg Unterhaching (ezüstérmes)
 SSV Ulm 1846 (bronzérmes)

Csapatok

Tabella 

<div id="megj1">1Mivel az 1999–2000-es német kupagyőztes Bayern München kvalifikálta magát az UEFA-bajnokok ligájába, így a kupagyőztes jogán a döntős Werder Bremen indulhatott a 2000–2001-es UEFA-kupában.
<div id="megj2">2Az egymás elleni eredmény döntött a Schalke 04 és a Frankfurt helyezéséről.
<div id="megj3">3Az Eintracht Frankfurttól 2 pontot levontak a rendezetlen licenc helyzete miatt.

Kereszttáblázat

Statisztikák

Góllövőlista 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2000. május 20.

Legtöbb gólpassz 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2000. május 20.

A bajnok csapat és az év játékosa

Kapcsolódó szócikkek 
 1999–2000-es DFB-Pokal

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az 1999–2000-es szezon a DFB.de-n  
 Az 1999–2000-es szezon a Kicker.de-n 
 Az 1999–2000-es szezon a fussballdaten.de-n 
 Az 1999–2000-es szezon a worldfootball.net-en 

Nemet 1
Német labdarúgó-bajnokságok